junior (jr.), de jongere; het tegendeel van senior

Personen 
Norman Giscombe, beter bekend als Junior, een Brits zanger
meerdere voetballers:
Gabriel Ngalula Mbuyi, bijnaam Junior, Congolees-Belgische voetballer
Júnior, een Braziliaanse voetballer
José Carlos de Jesús Junior, een Braziliaanse voetballer
Junior (voetballer, Ivoorkust)

Film en televisie 
Junior (1994), een Amerikaanse film uit 1994
Junior (2011). Franse korte film
Juniors (2003), een Indiase Telugu-talige film uit 2003
Junior (televisiezender), een Duits televisiekanaal
Junior (televisieserie), een Deense televisieserie voor kinderen

Muziek 
 The Juniors (Surinaamse band), een Surinaamse hindimuziekgroep sinds circa 1987
 The Juniors (Nederlandse band), een Nederlandse popgroep in circa 1987 (Hold on)
 The Juniors (Italiaanse band), een Italiaanse beatband uit Vercelli (Piëmont) van 1965 tot 1974

Motorfietsen 
Junior (Livorno), een historisch merk van motorfietsen
Junior (Montreal), een merk van motorfietsen

Tijdschriften 
Junior (Frans stripblad), een voormalig Frans stripblad
Junior (Zwitsers stripblad), een Zwitsers stripblad

Overig 
Junior (aardappel), een aardappelras
Junior (browser), browser voor iPad van Firefoxmaker Mozilla
Junior (computerschaak), een computerschaakprogramma
Junior (Röyksopp), een album van de Noorse band Röyksopp
junior (sport), naam voor jeugdige sporters in diverse sporten
 Junior (West Virginia)
 Junior FC, een voetbalclub uit Lelydorp in Suriname